Мерзликина — женская форма фамилии .

Известные носительницы фамилии 
 Мерзликина, Мария (1970) — российская футболистка.
 Мерзликина, Юлия Николаевна (род. 1970) — российский художник, специалист в области работы с художественным стеклом, член-корреспондент Российской академии художеств (2011).